Vassacyon (Васакион — „васатчки пас”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од касног палеоцена до раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке и Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Vassacyon су биле мали копнени сваштоједи који су у прошлости Сјеверне Америке и Европе настањивали плавне равнице и копнене екосистеме. Ове врсте су такође биле прилагођене и пењању по дрвећу. Врста Vassacyon prieuri је у просјеку тежила око 790 g, а Vassacyon taxidiotis око 1,344 kg.

Систематика

Историја класификације 
Род Vassacyon је у прошлости био уврштаван унутар изумрле породице Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Vassacyon.

Временска распрострањенст рода Vassacyon унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце

Литература 

 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 W. D. Matthew and W. Granger (1915.) "A revision of the Lower Eocene Wasatch and Wind River faunas." Bulletin of the American Museum of Natural History 34(1):1-103
 
 J. J. Hooker (1986.) "Mammals from the Bartonian (middle/late Eocene) of the Hampshire Basin, southern England." Bulletin of the British Museum (Natural History) 39(4):191-478
 Anthony R. Friscia and D. Tab Rassmussen (2010) „Middle Eocene Carnivoramorpha of the Uinta Basin, Utah”. Annals of Carnegie Museum, vol. 79 (1), pp. 51-63

†
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Европе